Cal Mateu (Bóixols), masia del terme municipal d'Abella de la Conca (el Pallars Jussà)
 Cal Mateu (Navars), masia al municipi de Navàs (el Bages)
 Cal Mateu (Rubió), masia al municipi de Rubió (l'Anoia)
 Cal Mateu (Sanaüja), habitatge al municipi de Sanaüja (Segarra) 
 Cal Mateu (Santa Llocaia), edifici rural de Santa Llocaia (l'Alta Cerdanya) 
 Cal Mateu (Sora), masia de Sora (Osona)  
 Cal Mateu (la Torre d'Eroles), masia al nucli de la Torre d'Eroles, al terme municipal d'Abella de la Conca (el Pallars Jussà)